

Geografia 
 Apa – local government area della Nigeria
 Apa – diga della Turchia
 Apa – un fiume sudamericano
 Apa – comune della Romania nel distretto di Satu Mare

Acronimi 
 Associazione produttori audiovisivi
 The Acolytes Protection Agency – tag team di wrestling
 American Philosophical Association – associazione filosofica statunitense
 American Poolplayers Association – associazione statunitense dei giocatori di biliardo
 American Psychiatric Association – associazione statunitense degli psichiatri
 American Psychoanalytic Association – associazione psicoanalitica statunitense
 American Psychological Association – associazione statunitense degli psicologi

Cinema 
 Il padre (Apa) – film del 1966 diretto da István Szabó

Codici 
 apa – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 le lingue apache

Altro 
 Apa – una divinità africana